Алмада:

 Алмада — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Сетубал. 
 Алмада — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сетубал.
 Алмада Соареш, Луиш Карлуш (род. 1986) — кабо-вердианский футболист, полузащитник.